Илларионово — название населённых пунктов.

Россия 
 Илларионово — село в Большеболдинском районе Нижегородской области.

Украина 
 Илларионово — посёлок в Синельниковском районе Днепропетровской области.